Шишкин, Михаил: 
 Шишкин, Михаил Валерьевич (род. 1980) — российский футболист.
 Шишкин, Михаил Владимирович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Шишкин, Михаил Иванович (1941—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор экономических наук, профессор.
 Шишкин, Михаил Павлович (род. 1961) — русский писатель.